O nome Julio foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Julio (1984) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Julio (1990) - furacão de categoria 3 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Julio (2002) - tempestade tropical que atingiu a costa do estado mexicano de Guerrero. Apenas danos mínimos.
 Tempestade tropical Julio (2008) - Tempestade tropical que atingiu a península da Baixa Califórnia, causando 2 fatalidades embora apenas danos mínimos fossem relatados.

Desambiguação